Dipolydora langerhansis är en ringmaskart som beskrevs av Mesnil 1896. Dipolydora langerhansis ingår i släktet Dipolydora och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
langerhansis